Casa de Gobierno puede hacer referencia a:
 la Casa de Gobierno (Antigua y Barbuda);
 la Casa de Gobierno (Canberra), Australia;
 la Casa de Gobierno (Karachi), Pakistán;
 la Casa de Gobierno (Montserrat);
 la Casa de Gobierno (Road Town), Islas Vírgenes Británicas;
 la Casa de Gobierno (islas Malvinas);
 la Casa de Gobierno de Corrientes, Argentina;
 la Casa de Gobierno de Entre Ríos, Argentina;
 la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 la Casa de Gobierno (San Luis), Argentina;
 la Casa de Gobierno (Mendoza), Argentina;
 la Casa de Gobierno de Misiones, Argentina;
 la Casa de Gobierno de Santa Fe, Argentina;
 la Casa de Gobierno de Santiago del Estero, Argentina;
 la Casa de Gobierno de Tucumán, Argentina;
 la Casa de Gobierno del Chaco, Argentina; o
 la Antigua Casa de Gobierno de Tierra del Fuego, Argentina.